Augereau peut faire référence à :

Patronyme

 Anne Augereau, archéologue française ; 
Antoine Augereau (1485-1534), imprimeur parisien ;
 Charles Pierre François Augereau (1757-1816), duc de Castiglione et maréchal de France ;
 Claude Augereau (1927-1988), peintre et aquarelliste français ;
 David Augereau (1979-), dessinateur de bandes dessinées français ;
 Fernand Augereau (1882-1958), cycliste français ;
 Jean-Pierre Augereau (1772-1836), Baron de l'Empire et lieutenant général des armées, frère du duc de Castiglione ci-avant ;
 Louis Augereau (1897-1977), architecte des Monuments historiques à Bordeaux ;
Nicole Augereau (1972-), autrice de bande dessinée française ;
 Raoul Augereau (1889-1940), général de brigade aérienne, tué au cours de la campagne de France ;
 Véronique Augereau (1957-), actrice française ;

Toponyme
 Rue Augereau dans le  de Paris, en France

Homonymie